Il singolare  del Visit Panamá Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rogério Dutra da Silva ha battuto in finale Peter Polansky 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Michael Russell (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (Campione)
 Peter Polansky (finale)
 Carlos Salamanca (semifinali)

  Alejandro González (secondo turno)
  Víctor Estrella (quarti di finale)
  Eduardo Struvay (primo turno)
  Júlio César Campozano (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Visit Panamá Cup 2012